Il singolare del Stockholm Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sjeng Schalken era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Taylor Dent.

Paradorn Srichaphan ha battuto in finale 6–7 (2–7), 6–0, 6–3, 6–2 Marcelo Ríos.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (secondo turno)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Guillermo Cañas (secondo turno)
  Thomas Johansson (primo turno)

 Juan Ignacio Chela (primo turno) 
 Marcelo Ríos (finale) 
 Paradorn Srichaphan (campione) 
 Rainer Schüttler (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2002
ATP Tour 2002